osobowość borderline
 przewlekła choroba płuc
 choroba afektywna dwubiegunowa
 wymiar dwuciemieniowy